Mit Castello Svevo können Stauferburgen in Italien gemeint sein, darunter:

 Castello Svevo (Brindisi)
 Castello Svevo (Termoli)
 Castello Svevo (Trani)